Anders Söderman kan syfta på:

 Anders Söderman, svensk målare i slutet av 1600-talet och under första hälften av 1700-talet.
 Anders Söderman (född 1940), svensk meteorolog.